Jisc steht für:
 Joint Information Systems Committee

JISC steht für:
 Japanese Industrial Standards Committee